Le prince Ataúlfo d'Orléans, né le  à Madrid et mort le  à Malaga est un prince espagnol, le plus jeune fils de l'infant Alphonse d'Orléans et de la princesse Béatrice de Saxe-Cobourg et Gotha. Il est président du Real Club de la Puerta de Hierro de 1962 à 1966.

Biographie 

Né à Madrid, il est le troisième et dernier fils de l'infant Alphonse d'Orléans, fils aîné de l'infant Antoine d'Orléans et de l'infante Eulalie de Bourbon, et de la princesse Béatrice de Saxe-Cobourg et Gotha, fille cadette d'Alfred Ier de Saxe-Cobourg et Gotha et de la grande-duchesse Maria Alexandrovna de Russie. Son parrain est l'infant Charles de Bourbon-Siciles et sa marraine est Isabel de Borbón.
Il est nommé d'après le roi Athaulf, qui a régné sur le royaume wisigoth de 410 à 415.
Bien qu'il ne soit pas fait infant comme son frère aîné, le roi Alphonse XIII lui accorde, ainsi qu'à son autre frère Alonso, les mêmes privilèges et honneurs.
 
Le prince Ataúlfo est étudiant à l'école Sandroyd dans le Wiltshire.

Lorsque la guerre civile espagnole éclate, le prince Ataúlfo se porte volontaire dans la Légion Condor, l'unité de volontaires allemands envoyée par Hitler pour repousser le communisme en Espagne. Seuls lui et deux de ses cousins, Luis Alfonso et José Eugenio de Bavière (fils du prince Ferdinand-Marie de Bavière) représentent la famille royale espagnole dans les actes officiels franquistes, en raison des opinions pro-démocratiques de la plupart des membres de la famille royale.

Il meurt à Malaga le 8 octobre 1974 des suites d'une pancréatite .

Honneurs 
 Grand-Croix de l'ordre de Charles III (1930)

Ascendance

Références

Liens externes 

Grand-croix de l'ordre de Charles III (roi d'Espagne)
Ataulfo
Naissance en octobre 1913
Décès en octobre 1974
Pages avec des traductions non relues